In Hybriddetektoren werden verschiedene Detektorprinzipien, -verfahren oder -eigenschaften in einen Detektor kombiniert (hybrid für 'gebündelt', 'gekreuzt' oder 'gemischt').

Dazu zählen zum Beispiel:
 Hybridphotodetektoren zum Nachweis von geringen Lichtmengen: Kombination aus Photomultiplier und Avalanche-Photodiode
 Hybriddetektoren für Mehrzeilen-Computertomographen: Kombination aus Matrixdetektoren und adaptiven Detektoren
 Neutrino-Detektor des OPERA-Experiments: Kombination von Photoemulsionen (passive Elemente) und elektronischen Detektoren (aktive Elemente)